Tanah Merah (malaiisch für „Rote Erde“) steht für folgende geographische Objekte:

 Tanah Merah (Malaysia), Distrikt in Kelantan, Malaysia
 Tanah Merah (Papua Selatan), Ortschaft in Süd-Papua, Indonesien
 Tanah Merah (Singapur), Gebiet im Südosten von Singapur
 Tanah Merah (Zentralkupang), Dorf im Distrikt Zentralkupang, Indonesien
 Tanahmerah-Bucht, Bucht im Norden von Neuguinea, Indonesien
 Tanahmerah (Ostjava), Dorf in Ostjava, Indonesien